Список известных носителей-женщин см. Алексахина.

Алекса́хин — русская фамилия.

Этимология 
Патронимная фамилия от уменьшительной формы Алекса́ха полного имени греческого происхождения Александр.

 Алексахин, Алексей Николаевич — советский и российский китаист.
 Алексахин, Василий Никитович (1884—1947) — российский и советский агроном. Занимался изучением тем, связанных с борьбой избыточного переувлажнения почвы, составлением севооборотов Амурской области.
 Алексахин, Олег Сергеевич (род. 1937) — советский и российский художник.
 Алексахин, Рудольф Михайлович (1936—2018) — советский и российский биолог.

Библиография 
 Ганжина И. М. Алексин, Алексанкин, Алексанов, Алексахин и др. // Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. — М.: Астрель, АСТ, 2001. — С. 18—21.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии = Russian surnames / Пер. с англ.; общ. ред. Б. А. Успенского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. — С. 83—84.